Rastrillo puede referirse a:

 Maquinilla de afeitar, instrumento para afeitarse, conocidos como rastrillos en países latinoamericanos como México y Colombia.
 Rastrillo (herramienta), instrumento agrícola y hortícola.
 Rastro o rastrillo, mercadillo dedicado a objetos de segunda mano, objetos de coleccionismo, etc. El Rastro de Madrid es que ha dado nombre a todos.
 Rastrillo, puerta enrejada que cierra un castillo.
 Rastrillo, pieza acerada que tenían las llaves de las armas de chispa, y que en su choque con el pedernal, hace que salte el fuego a la cazoleta.